Lähteenmäki ist der Familienname folgender Personen:

Ari Lähteenmäki (* 1961), finnischer Eishockeyspieler
Krista Lähteenmäki (* 1990), finnische Skilangläuferin
Leo Lähteenmäki (1907–1982), finnischer Schauspieler
Olavi Lähteenmäki (1909–2006), finnischer Pfarrer und Politiker